Belle-Isle kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Belle-Isle-en-Terre, kommun, departementet Côtes-d’Armor i regionen Bretagne, 
 Belle-Île-en-Mer, ö, departementet Morbihan i regionen Bretagne,

Se även
 Belle Isle – flera